

Australie 
 Parliament House (Adélaïde)
 Parliament House (Brisbane)
 Parliament House et Old Parliament House à Canberra
 Parliament House (Melbourne)
 Parliament House (Sydney)

Malte 
 Parliament House (La Valette)

Nouvelle-Zélande 
 Parliament House (Wellington)

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 National Parliament House